

Населені пункти та їхні частини
 Виробкі — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виробкі — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виробкі — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Виробкі — частина села Геленув у гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки